Piotr Wysocki se poate referi la unul din următorii:

 Piotr Wysocki (1797–1875) - ofițer al Armatei Poloneze, participant la Revolta din Noiembrie, lider al Conspirației Cadeților
 Piotr Wysocki (1898-1985) - primarul orașului Gorzów Wielkopolski
 Piotr Wysocki (n. 1936) - actor polonez
 Piotr Wysocki (n. 1965) - muzician polonez, baterist
 Piotr Wysocki (n. 1976) - artist multimedia polonez

Vezi și
 Wysocki